La Jara steht für:
 Fernando de la Jara (* 1948), peruanischer Künstler
 La Jara (Comarca),  Comarca in der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha

Orte:
 La Jara (Colorado)
 La Jara (New Mexico)
 La Jara (Madrid)